Казуто Саката (яп. 坂田 和人; народився 15 серпня 1966, Кото, Токіо, Японія) — колишній японський мотогонщик, дворазовий чемпіон світу з шосейно-кільцевих гонках.
 Йока Казуто, іменем цієї особи є Казуто, а прізвищем — Йока. Йока Казуто (яп. 井岡一翔, англ. Kazuto Ioka; 24 березня 1989, Сакай) — японський професійний боксер, чемпіон світу.